Die 12. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  12. Division (Deutsches Kaiserreich)
  12. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  12. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  12. Königlich Bayerische Division
  12. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  12. Volksgrenadier-Division, siehe 12. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  12. Luftwaffen-Felddivision
  12. Division (Königreich Italien)
  12. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  12. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  12. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  12th Indian Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte
  12th Infantry Division (Indien), eine indische Division, die 1943 in Britisch-Indien aufgestellt wurde und bis heute existiert
  12. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  Gebirgsdivision 12 der Schweizer Armee

Kavallerie-Verbände 
  12. Garde-Kavalleriedivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt

Gepanzerte Verbände 
  12. Panzergrenadier-Division der Bundeswehr, siehe 12. Panzerdivision (Bundeswehr)

Verbände Luftstreitkräfte 
  12. Flieger-Division (Wehrmacht)
  12. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  12. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern